Rudolf Schulze ist der Name folgender Personen:

* Rudolf Schulze (Historiker) (1884–1957), deutscher Historiker 
 Rudolf Schulze (General) (1892–1972), deutscher Generalleutnant
 Rudolf Schulze (Physiker) (1906–1974), deutscher Physiker und Meteorologe
 Rudolf Schulze (Pfarrer) (1930–2015), deutscher Studentenpfarrer

Siehe auch:
 Rudolph Schulze (1918–1996), deutscher Politiker (DDR-CDU)
 Rudolf Schultze
 Rudolf Schulz